Dit artikel geeft een overzicht van FC Barcelona in het seizoen 1987/88, waarin de club de Copa del Rey veroverde.

Trainerswissel en transfers
In de zomer van 1987 nam Barcelona afscheid van de Britse aanvallers Steve Archibald en Mark Hughes. In september 1987 mocht ook de Britse coach vertrekken. Terry Venables werd wegens de slechte resultaten in de competitie aan de deur gezet. De Spanjaard Luis Aragonés, die eerder al grote successen had geboekt met Atlético Madrid, werd als zijn opvolger aangesteld. Aragonés slaagde erin om de Copa del Rey te winnen, maar kon desondanks niet rekenen op een contractverlenging. Op 28 april 1988 organiseerden de spelers onder leiding van aanvoerder José Ramón Alexanko een persconferentie waarin ze het beleid van voorzitter Josep Lluís Núñez op de korrel namen. Doordat Aragonés zijn spelersgroep steunde, werd ook zijn positie binnen de club onhoudbaar. Niet veel later zette voorzitter Núñez de trainer en meer dan tien spelers aan de deur.

Spelerskern

  = Aanvoerder

Technische staf

Resultaten
Een overzicht van de competities waaraan Barcelona in het seizoen 1987-1988 deelnam.

Uitrustingen
Sportmerk: Meyba

Transfers

Zomer

Primera División

Eindstand

Pos = Positie ; Wed = Wedstrijden ; W = Winst ; G = Gelijk ; V = Verlies ; DV = Doelpunten voor ; DT = Doelpunten tegen ; DS = Doelsaldo ; P = Punten

Copa del Rey

Wedstrijden

Finale

Statistieken 
De speler met de meeste wedstrijden is in het groen aangeduid, de speler met de meeste doelpunten in het geel.

Afbeeldingen

1987
Barcelona